ABHD15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 468 амінокислот, а молекулярна маса — 51 771.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Гідролази